Соревнования одиночек в академической гребле среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 9 до 16 августа. Приняли участие 26 спортсменок из разных стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование 
Занявшие 1-3 места и шесть лучших по времени проходят в четвертьфинал, остальные в финал E.

Отборочные гонки

Четвертьфинал 
Занявшие 1-3 места проходят в полуфиналы A/B, остальные в полуфиналы C/D.

Полуфинал

Полуфиналы C/D 
Занявшие 1-3 места проходят в финал C, 4-5 места в финал D, остальные в финал E.

Полуфиналы A/B 
Занявшие 1-3 места проходят в финал A, остальные в финал B.

Финал

Финал E

Финал D

Финал C

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр